Суперкубок Румынии Тимишореана 2014 () — 16-й розыгрыш Суперкубка Румынии, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 «Стяуа» и обладатель Кубка Румынии 2013/14 «Астра» из Джурджу. Встреча состоялась 11 июля 2014 года на Национальном стадионе в Бухаресте.

До этого матча «Стяуа» 9 раз принимала участие в розыгрышах Суперкубка Румынии (6 из них команда выигрывала), для «Астры» — этот розыгрыш стал первым в её истории.

Обладателем Суперкубка Румынии 2014 года стала «Астра», оказавшаяся точнее в серии послематчевых пенальти (5:3), основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1. В концовке первого тайма (на 45-й минуте) счёт открыл полузащитник «Стяуа» Александру Кипчу, в середине второго тайма равновесие в матче восстановил полузащитник «Астры» Габриэл Энаке. В серии послематчевых пенальти удар полузащитника «Стяуа» Лучиана Филипа был отбит голкипером «Астры» Силвиу Лунгом, что и принесло «Астре» титул обладателя Суперкубка Румынии.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Румынии 2014 на сайте frf.ro
 

2014
Матчи ФК «Стяуа»
Матчи ФК «Астра»
Румыния
Спорт в Румынии в 2014 году
События 11 июля
Июль 2014 года
Спортивные соревнования в Бухаресте